Газали (), аль-Газали () — нисба.

 Абу Хамид аль-Газали (ум. 1111) — исламский богослов, правовед, философ и мистик.
 Ахмад аль-Газали (ум. 1123 или 1126) — персидский суфийский мистик, писатель и проповедник.
 Джанберди аль-Газали (ум. 1521) — политический деятель Мамлюкского султаната и Османской империи.
 Мухаммад аль-Газали (1917—1996) — мусульманский богослов из Египта.
 Рустум Газали (1953—2015) — сотрудник сирийских спецслужб и военный командир.
 Салима Гезали (род. 1958) — алжирская правозащитница, журналистка, писательница и политик.
  (1917—2005) — египетская активистка.